

Sigle 
  Bahamas Democratic Movement – Movimento democratico delle Bahamas
 Associazione Botteghe del mondo – negozio di commercio equo e solidale
  Bund Deutscher Mädel – Lega delle ragazze tedesche
 Business Development Manager – Responsabile dello sviluppo aziendale

Chimica 
BdM – Blu di metilene
BDM – Bis-fluorossi difluorometano

Codici 
 BDM – codice aeroportuale IATA della base aerea di Bandirma, Bandırma, Turchia
 bdm – codice ISO 639-3 della lingua buduma

Musica 
BDM – casa discografica italiana